Храм Святого Аполлинария Равеннского — название различных христианских храмов, освящённых в честь Аполлинария Равеннского. Написание имени может меняться в зависимости от конфессии.

Германия 
 Кирха Аполлинария в Ремагене.
 Церковь Святого Аполлинария (Дюссельдорф) — католическая церковь в Дюссельдорфе, Германия.
 Кирха Святого Аполлинария в Линдларе (Фрилингсдорф).
 Кирха Святого Аполлинария в Кройцау (Обермаубах).
 Кирха Святого Аполлинария в Вермельскирхене (Грюневальд).
 Кирха Святого Аполлинария в Виннерате.

Канада 
 Церковь Святого Аполлинария в Лутбиньере (Квебек).

Италия 
 Сант-Аполлинаре-Нуово — раннехристианская базилика в Равенне.
 Сант-Аполлинаре-ин-Классе — базилика в районе Классе (бывший порт Классис) Равенны.
 Базилика Святого Аполлинария в Риме.

Франция 
 Кафедральный собор Святого Аполлинария в Валансе.
 Церковь Святого Аполлинария в Сент-Аполлинер.
 Церковь Святого Аполлинария в Мексимьё.
 Церковь Сент-Аполинер-де-Рья в одноимённой коммуне.
 Церковь Сент-Аполинер в одноимённой коммуне департамента Рона.
 Часовня Святого Аполлинария в Пюимуассоне.

Чехия 
 Костёл Святого Аполлинария в Праге.